Билет:
 Билет — документ, удостоверяющий право на посещение мероприятия или получение услуги
 Лотерейный билет — подтверждает участие в лотерее
 Безденежный билет
 Сквозной билет
 Билет в один конец (one way или сокращённо OW) — на пассажирском транспорте обозначение билета или тарифа, действующего в одну сторону (без поездки в обратном направлении)
 Авиабилет
 Кругосветный билет — авиабилет, который позволяет летать по всему миру за относительно низкую цену
 Счастливый билет — нумерологическая игра с номером проездного билета
 Входной билет
 Пригласительный билет
 
 Государственный кредитный билет — официальный, как правило, бумажный денежный знак
 Банковский билет — банкнота, банковский вексель на предъявителя
 Казначейские билеты России и СССР — бумажные деньги, выпускаемые казначейством
 Государственные кредитные билеты образца 1898—1899 годов
 Государственные кредитные билеты образца 1905—1912 годов
 Билет государственного внутреннего 4½ % выигрышного займа 1917 года
 Государственные кредитные билеты образца 1917 года
 Государственные кредитные билеты образца 1918 года
 Государственные кредитные билеты образца 1918—1919 годов
 Билет Банка России — название рублёвых банкнот Российской Федерации с 1992 года
 Билет МММ — 1/100 часть акции МММ
 Волчий билет — документ, свидетельствующими о неблагонадежности его обладателя
 Членский билет — удостоверяет принадлежность к организации
 Партийный билет — документ, удостоверяющий партийную принадлежность его владельца
 Комсомольский билет
 Профсоюзный билет
 Ученический билет — удостоверение об обучении в школе, лицее
 Студенческий билет — удостоверение об обучении в вузе, колледже или техникуме
 Военный билет — альтернатива паспорта для призванных на военную службу, а также в случае освобождения от воинской обязанности или зачисления в запас
 Белый билет — документ, выдававшийся подлежащим призыву только в тыловое ополчение, были белого цвета
 Жёлтый билет (Заменительный билет) — альтернатива паспорта, в Российской империи давал право легально заниматься проституцией
 Экзаменационный билет — перечень вопросов для экзаменов

В искусстве 
 Лотерейный билет № 9672 — приключенческий роман Жюля Верна, 1886 год.
 Партийный билет — художественный фильм Ивана Пырьева (1936).
 Банковский билет в миллион фунтов стерлингов — британский кинофильм 1954 года. Экранизация одноимённого рассказа Марка Твена.
 Билет на планету Транай — повесть Роберта Шекли, 1955 год.
 Билет, который лопнул — роман Уильяма Берроуза, 1962 год.
 Билет на небеса — канадский фильм 1981 года режиссёра Ральфа Томаса.
 Билет — американский драматический фильм 1997 года режиссёра Стюарта Купера.
 Билет на поезд — настольная игра, опубликована в 2004 году.
 Билет на поезд — итало-британский художественный фильм, снятый режиссёрами Аббасом Киаростами, Эрманно Ольми и Кеном Лоучем в 2005 году.
 Билет на Vegas — кинокомедия производства Россия/США 2013 года.
 One Way Ticket (Билет в один конец) — песня группы Eruption из альбома Leave a Light (1978).
 Два билета на дневной сеанс — советский художественный фильм 1966 года.
 Два билета в Индию — советский мультипликационный фильм, снятый в 1985 году, по мотивам одноимённого рассказа Кира Булычёва.
 
 Билет в один конец — 43 серия мультсериала "Смешарики. Новые приключения", вышедшая 7 сентября 2013 года.

См. также 
 Билетофилия
 Билетёр
 Билетная бумага